TICIC steht für:
 Tennessee Internet Criminal Information Center, Einrichtung des Tennessee Bureau of Investigation

Tičić ist der Familienname folgender Personen:
 Boris Tičić (* 1957), kroatischer Fußballtrainer und ehemaliger Fußballspieler
 Milan Tičić (* 1979), montenegrinischer Wasserpolospieler und Olympiateilnehmer, siehe Olympische Sommerspiele 2008/Teilnehmer (Montenegro)
 Vilim Tičić (1927–2015), kroatischer Handballspieler und -trainer

Abkürzung